

Patronyme 

 Alexandre Du Sommerard (1779-1842) : archéologue français;
 Edmond Du Sommerard (1817-1885) : conservateur français, fils d'Alexandre;
 Jean-Charles Sommerard (?) : parfumeur français.

Voir aussi 
 Rue Du Sommerard